Čufarjeva ulica (cesta) je ime več ulic oziroma cest, poimenovanih po Tonetu Čufarju:
 Čufarjeva ulica, Domžale
 Čufarjeva ulica, Ljubljana
Čufarjeva cesta, Velenje
Čufarjeva cesta, Maribor
 Čufarjeva ulica, Ptuj
 Čufarjeva ulica, Vojnik

Tone Čufar